Een andere verwoording voor noodtoestand
 Medisch noodgeval, een situatie waarbij er dringend medische hulp nodig is
 Noodgeval (lied), een lied van Goldband uit 2021